Stroutinski ou Strutinsky (russe: Струтинский) est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Galina Stroutinskaïa (née en 1957), joueuse et arbitre d'échecs russe
 (1929-1993), physicien nucléaire soviétique

Homonymie de patronyme